Неофит може да се отнася за:

 Неофит – мъжко собствено име;

Български духовници 
 Неофит Бозвели (1785-1848) – български православен духовник и просветител;
 Неофит Рилски (1793-1881) – български православен духовник и просветител;
 Неофит Видински (1868-1971) – български православен духовник, Видински митрополит;
 Неофит Скопски (1870-1938) – български православен духовник, Скопски митрополит;
 Неофит Български (р. 1945) — български православен духовник, патриарх на Българската православна църква (от 2013 г.);

Константинополски патриарси 
 Неофит VIII Константинополски;

Други 
 Неофит Рилски — село в България.